Glaubitz bezeichnet 

 eine Gemeinde in Sachsen, siehe Glaubitz
 ein Dorf im Kreis Goldap, Ostpreußen, bis 1938: Regellen, seit 1945: Regiele, Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 ein sächsisches Adelsgeschlecht von Glaubitz (auch Glubos, Gloubos oder Gloubocz), siehe Glaubitz (Adelsgeschlecht)

Glaubitz ist  Familienname folgender Personen:
 Alois Glaubitz (* 1934), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Christian von Glaubitz (1711–1765), französischer General im Siebenjährigen Krieg
 Georg Rudolph von Glaubitz (1673–1740), preußischer Generalleutnant
 Joachim Glaubitz (1929–2021), deutscher Ostasienwissenschaftler
 Johann Christoph Glaubitz (1700–1767), schlesischer Architekt 
 Johann Sigismund von Glaubitz (1764–1838), preußischer Generalmajor
 Nicola Glaubitz (* 1969), deutsche Anglistin
 Rico Glaubitz (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Uta Glaubitz (* 1966), deutsche Berufsberaterin und Autorin
 Werner Glaubitz (* 1936), deutscher Jurist und Geschäftsführer von Gesamtmetall